Jhonny Da Silva(Canelones, 21 de agosto de 1991) é um futebolista uruguaio que atua como goleiro. Atualmente joga pelo Nueva Chicago.

Carreira 
Foi convocado pela Seleção Uruguaia de Futebol para a disputa do Campeonato Sul-Americano de Futebol Sub-20 de 2011, realizado no Peru.

 

Futebolistas do Uruguai
Jogadores da Seleção Uruguaia de Futebol Sub-20
Goleiros do Uruguai
Naturais de Canelones (cidade)